

Architettura 
 Villa Philipson – villa tardo-rinascimentale a Valdibrana in provincia di Pistoia

Persone 
 Dino Philipson – avvocato, imprenditore e politico italiano
 Robin Philipson – pittore britannico
 William Raymond Philipson – botanico, esploratore, ornitologo e scrittore neozelandese